Wartenburg (Kemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Barczewo (Duits: Wartenburg), een stad in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië